Christian Wedemeyer ist der Name folgender Personen:

* Christian Friedrich Wedemeyer (1747–1828), deutscher Amtmann
 Christian K. Wedemeyer (* 1969), US-amerikanischer Religionswissenschaftler